Берклі (округ, Південна Кароліна)
Берклі (округ, Західна Вірджинія)